Soutujärvi (plaats) plaats in Gällivare (gemeente)
 Soutujärvi (meer), meer in Gällivare (gemeente)